Montainville ist der Name zweier französischer Orte:

 Montainville (Eure-et-Loir), ehemalige Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 Montainville (Yvelines), Gemeinde im Département Yvelines